Зальцбургская месса для 53-х голосов () — церковное многоголосное произведение на ординарные молитвословные тексты католической мессы. Зальцбургская месса является, пожалуй, самым масштабным религиозным музыкальным произведением эпохи барокко из дошедших до нас. Автором этой духовной музыки, был, по-видимому, немецкий композитор чешского происхождения Хенрих Игнац Франц фон Бибер, однако долгое время она приписывалась Орацио Беневоли или Андреасу Хоферу.

История открытия 
Эта архетипическая работа так называемого «колоссального барокко» была заново открыта в 1870-х годах в доме зальцбургского зеленщика, едва не сделавшись обёрткой для овощей. В конце 19-го века музыковеды, в частности Август Вильгельм Амброс и Франц Ксавьер Елинек, отнесли произведение к Орацио Беневоли и утверждали, что оно было выполнено в 1628 году. Однако в середине 1970-х, на основе современных методов анализа почерка, водяных знаков и исторических данных Эрнст Хинтермайер (Hintermaier) поставил под сомнение авторство Беневоли и доказал, что рукопись была написана в 1682 году в ознаменование 1100-летия Зальцбургского архиепископства. В 2015 году исследователь окончательно признал, что исключает Беневоли из списка предполагаемых авторов и считает, что «единственным возможным сочинителем мессы был Хенрих Игнац Франц фон Бибер». Признание Бибера автором сегодня является общепринятым.

Издания 
 A Catalog of Music for the Cornett (Bruce Dickey, Michael Collver); Университет Индианы, 1996 ISBN 0-253-20974-9
 Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Вена: Универсальный издание, 1894—1938, том 20
 The King’s Music edition (1997).
  Missa Salisburgensis, большое факсимиле рукописи в библиотеке Музей Каролино Августеум, Зальцбург (Salzburg: Anton Pustet, 1969).
 Orazio Benevoli Opera Omnia, ed. L. Feininger, Monumenta liturgiae Polychoralis Sanctae Ecclesiae Romane, (Рим, 1966-).

Примечания

Ссылки 
 Ноты на сайте ChoralWiki 

Месса (музыка)